{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Dino Rey
|nombre = Zoe Drake
|otrosnombres = 
|edad = 12
|altura = 1,50 m.
|peso = 39
|ocupación = Recolectar cartas de dinosaurios
|procedencia =
|tipoextra = Raza
|extra =  Humana
|relevancia = Protagonista|
|familia = Sr. Drake (padre) Sra. Drake (madre) Reese Drake (Hermana)
|seiyu = Tomoko Kobashi
|doblador =  Marta Argota  Angélica Villa 
}}

 es un personaje ficticio del anime Dino Rey, miembro del Equipo D y hermana menor de Reese Drake.

Equipo D 

Ella junto a Max y Rex, integra el Equipo D. Es fanática de la moda y le encantan los chicos. Tiene un gran talento para mantener la calma durante situaciones críticas. Cuando surge un problema, generalmente es Zoe la que encuentra una solución. Tiene un Parasaurolophus llamado Paris, es hembra.

Apariencia 

Su aspecto difiere de la arcada y juego de DS para el anime. En el anime,ella tiene ojos púrpuras y cabello rojo-rosado ella usa un torso desnudo, camisa de manga corta, color negro con un chaleco desabrochado sobre él. Ella también lleva shorts que coinciden con su chaleco, largos calcetines negros y zapatillas de deporte. Ella tiene una gargantilla de color verde y un collar de dientes de dinosaurios, así como un brazalete de color verde. Ella lleva el pelo en 2 colas y sus gafas de sol como una doble cámara.

Relaciones

Úrsula 
Con Úrsula, de la Pandilla Alpha, hay como un enfrentamiento, ya que Zoe la llama "Ancianita", y ella le responde que no es vieja, esto es un gag de la serie, y luego de la discusión, Ed, de la Pandilla Alpha, le responde algo, que supuestamente ayuda a que ella se calme pero de nuevo vuelve al tema.

Con Zanjark 

Zoe frecuentemente cuando aparece Foolscap discute mucho con él, eso se puede ver en los capítulos de la Dinastía Tang.

Amistad 

Es gran amiga de Max y Rex, y no le gusta que entre dichos amigos haya peleas, por eso suele ser ella quien rompe el conflicto, además de ser la única que puede reconciliarlos. Ella fue quien descubrió que Paris, Ace y Gabu solo quieren ser sus amigos, y que cuando los tres se enojan con sus dinosaurios, estos se asustan y creen que sus dueños ya no los quieren. 

En la segunda temporada conocen a Jim, quien está enamorado de Zoe, y sus acciones les producen celos a Rex y a Max, aquí se descubre que ambos están enamorados de Zoe

En esta temporada se muestra que zoe está enamorada de Max ya que se pone celosa cuando Max está con la princesa Sarah.

Cartas de Dinosaurios 

A continuación se presentaran las cartas que Zoe consiguió durante la serie Dino Rey (1ª TEMPORADA)

Parasaurolophus (Paris)
Maiasaura
Altirhinus 
Trío Pteranodon 
Seismosaurus
Supersaurus
Futabasaurus
Duo Saurolophus
Iguanodon
Fukuisaurus
Lambeosaurus 
Tsintaosaurus
 Carta de SúperMovimiento de la Hierba

Cartas que por el tipo le pertenecen 

 Parasaurolophus
 Maiasaura
 Altirhinus
 Pteranodon
 Seismosaurus
 Supersaurus
 Saurolophus
 Iguanodon
 Fukuisaurus
 Tupuxuara

Referencias

Véase también 

 Dino Rey
 Dinosaurio

Personajes de Dino Rey